Archer steht für:

 Archer (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Archer (Vorname), männlicher Vorname
 Archer (Notabelngeschlecht), Berner Notabelnfamilie
 Archer (Panzer), britischer Panzer
 Artilleriesystem Archer, schwedische Selbstfahrlafette
 Archer, Version eines einmotorigen Flugzeugs, siehe Piper PA-28
 Baron Archer, Adelstitel

Fernsehserien:
 Archer (Serie), eine US-amerikanische Serie mit Brian Keith aus dem Jahr 1975
 Archer (Zeichentrickserie), eine US-amerikanische Zeichentrickserie

Unternehmen:
 Archer (Automobilhersteller), britischer Automobilhersteller
 Archer & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Archer ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Archer (Alabama), im Pickens County
 Archer (Colorado), im Jefferson County
 Archer (Florida), im Alachua County
 Archer (Idaho), im Madison County
 Archer (Illinois), im Sangamon County
 Archer (Iowa), im O'Brien County
 Archer (Kalifornien), im San Bernardino County
 Archer (Montana), im Sheridan County
 Archer (Merrick County, Nebraska)
 Archer (Richardson County, Nebraska) – nicht mehr existent
 Archer (Tennessee), im Marshall County
 Archer (West Virginia), im Wetzel County
 Archer Bluff, im Chesterfield County, Virginia
 Archer City, im Archer County, Texas
 Archer Kullak, im Salt Lake County, Utah
 Archer Limits, im Cook County, Illinois
 Archer Lodge, im Johnston County, North Carolina
 Archer Woods, im Durham County, North Carolina

geografischer Objekte:
 Archer Brook, Fließgewässer im Hancock County, Maine
 Archer City Municipal Airport, Flughafen im Archer County, Texas
 Archer Emergency Heliport, Flughafen im Alachua County, Florida
 Archer Landing Strip, Flughafen im Jefferson County, Arkansas
 Archer Memorial Field Airport, Flughafen im Clinton County, Michigan
 Archer Branch, Fließgewässer im Campbell County, Tennessee
 Archer Fork, Fließgewässer im Monroe County, West Virginia
 Archer Run, Fließgewässer im Augusta County, Virginia
 Archer Pond, See im Tillamook County, Oregon
 Archer Vly, See im Saratoga County, New York
 Archer Island, Insel im Chicot County, Arkansas
 Archer Key, Insel im Monroe County, Florida
 Archer Rock, Insel im Essex County, Massachusetts
 Archer County Regular Oil Field, Ölfeld im Archer County, Texas
 Kap Archer, Antarktika
 Archer-Gletscher, Gletscher an der Westküste des Grahamlands im Norden der Antarktischen Halbinsel
 Archer Point, Landspitze an der Oates-Küste im Norden des ostantarktischen Viktorialands

im NRHP gelisteter Objekte:
 Archer County Courthouse and Jail, in Archer City, Texas, ID-Nr. 77001424
 Archer House, in Paintsville, Kentucky, ID-Nr. 88003162
 Archer House Hotel, in Marshall, Illinois, ID-Nr. 76000685

Siehe auch:
 Archer Creek
 Archer Heights
 Archer Lake
 HMS Archer
 Mount Archer (Begriffsklärung)